Doernevo (selskoje poselenije Seni) - dorp in de Russische oblast Kaloega
 Doernevo (selskoje poselenije Starki) - dorp in de Russische oblast Kaloega
 Doernevo (district Oeljanovski) - dorp in de Russische oblast Kaloega
 Doernevo (district Koerski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Doernevo (district Koertsjatovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Doernevo (Moskou) - dorp in de Russische oblast Moskou
 Doernevo (Novgorod) - dorp in de Russische oblast Novgorod
 Doernevo (Orjol) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Doernevo (district Rzjevski) - dorp in de Russische oblast Tver
 Doernevo (district Zoebtsovski) - dorp in de Russische oblast Tver
 Doernevo (Vologda) - dorp in de Russische oblast Vologda